Le tournoi de tennis de Düsseldorf est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du 8 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Düsseldorf

Navigation 

dames 1964
Dusseldorf
Sport en Allemagne en 1964
Tennis en juillet 1964